Екатерина Игоревна Ананьина (род. 13 июня 1991, Свердловск) — российская хоккеистка, участница Олимпийских игр 2010 года, чемпионка зимней Универсиады 2015 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, чемпионка ЖХЛ-2018. Шестикратный бронзовый призёр Чемпионатов России . Двукратный серебряный призёр Чемпионатов России. Победитель Евротура 2012 года . Первая девушка - комментатор матчей КХЛ .

Биография 
Родилась 13 июня 1991 года в городе Свердловске. Хоккеем начинала заниматься с восьми лет в СДЮШОР «Спартаковец» (Екатеринбург). Первый тренер — Сергей Деменьшин.

Выступала за команды
 Сборная команда Свердловской области/«Спартак-Меркурий» (Екатеринбург): 2005/06—2010/11, 2018/19.
 «Факел» (Челябинск): 2011/12—2013/14.
 «Агидель» (Уфа): 2014/15—2017/18.

«СКИФ» ( Нижегородская Область) : 2019- н.в.

Достижения 
 Участник Олимпийских игр 2010 года.
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года.
 Бронзовый призёр чемпионата России 2005/2006,2006/2007,2007/2008,2009/2010,2014/2015.
 Победитель Всемирной зимней Универсиады 2015 года.
 Серебряный призёр чемпионатов ЖХЛ 2015/16 и 2016/17.
Бронзовый призёр чемпионата ЖХЛ 2020/2021
Победитель Евротура 2012.
 Победитель чемпионата ЖХЛ 2017/2018.

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеистки России
Игроки женской сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года